Soave peut se référer à :

Toponyme
Soave, une commune italienne de la province de Vérone, en Vénétie.
Le soave, un vin italien de Vénétie doté d'une appellation DOC

Patronyme
Francesco Soave (1743-1806), un philosophe et un universitaire italo-suisse

Cépage
Le trebbiano di Soave, un cépage italien de raisins blancs